Atlas poate să aibă una din următoarele semnificații:

Mitologie și ficțiune
 Atlas (mitologie), titanul Atlas (din mitologia greacă), care ținea bolta cerească pe umăr, nu globul terestru cum se crede eronat.
 Atlas este primul rege al Atlantidei (după Platon, în Critias).

Geografie
 Atlas (munți) masiv muntos în partea nord vestică a Africii
 Atlas (cartografie) o serie de hărți legate împreună (denumire de la Mercator)
 Atlas geografic
 Atlas istoric
 Atlas lingvistic
 Atlas ornitologic

Astronomie
Atlas (stelar) o colecție de hărți stelare
 Atlas (stea) una din stelele din roiul Pleiadele
 Atlas (satelit) unul din sateliții naturali ai planetei Saturn
 Atlas este un crater de impact pe fața vizibilă a Lunii.
  Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS) este un sistem de studiu astronomic pentru depistarea precoce a asteroizilor periculoși.

Aeronautică și astronautică
 SM-65 Atlas, prima rachetă balistică intercontinentală care a intrat în serviciu în Statele Unite
 Atlas (proiect) un proiect de cercetare spațială (Atmospheric Laboratory for Applications and Science)
 Atlas (rachetă) o rachetă de tip intercontinental USA, cu variantele:
 Atlas I,
 Atlas II,
 Atlas III,
 Atlas V.
 Atlas Cheetah este un avion militar dezvoltat de Africa de Sud la mijlocul anilor 1980.
 Airbus A400M Atlas este un avion de transport militar dezvoltat de Airbus.

Biologie
 Atlas, „prima vertebră cervicală, articulată cu occipitalul și cu axisul.”
 Atlas (Attacus atlas) este o specie de fluturi.
 Atlas botanic
 Atlas zoologic

Matematici
 În geometria diferențială, un atlas al unei varietăți M este o mulțime de hărți locale  așa încât .

Navigație
 Atlas a fost o navă care s-a zdrobit de stâncile insulei Molène, la 2 decembrie 1739. (30 de membri ai echipajului au reușit să ajungă la Brest).
 Atlas (ex-Atlante) a fost o navă de război cu 74 de tunuri construită de Spania în 1754 și cedată Franței în 1801, care a participat la Bătălia de la capul Finisterre, la 22 iulie 1805.

Altele
 Atlaz / Atlas (textile), o categorie de stofă de mătase, cu o față lucioasă (material textil)
 Tony Atlas, antrenor de wrestling
 Atlas Corporation, producător de materiale de construcții din România
 Atlas Gip, companie de foraj și extracție în industria petrolieră din Ploiești
 Atlas Galați, companie specializată în reparații de autovehicule, motoare și utilaje din România
 Atlassib este o companie care se ocupă cu transportul internațional de călători.

Note

Vezi și